

Geografia 
 Penisola di Krabbe – penisola nel golfo di Pietro il Grande, in Russia

Persone 
 Frederik Krabbe – calciatore danese, difensore
 Hugo Krabbe – filosofo danese
 Jeroen Krabbé – attore e regista olandese
 Katrin Krabbe – ex velocista tedesca
 Tim Krabbé – giornalista, romanziere e scacchista olandese